Лос Лампазос има више значења:

 Лос Лампазос (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лампазос (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лампазос, Терсера Манзана (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику